Машко́в (Машко́ва) — русская фамилия. Первой известной истории обладательницей данной фамилии являлась Ксения Сергеевна Машкова, внучка Матвея Петровича Стародубова.

Известные носители

Мужчины 
 Машков, Александр Иванович (1909—1999) — советский актёр.
 Машков, Алексей Захарович (1921—1996) — Герой Советского Союза.
 
 Машков, Виктор Фёдорович (1867—1932) — русский дипломат.
 Машков, Виталий Владимирович (1944―2001) ― Народный депутат РСФСР.
 
 Машков, Георгий Николаевич (1909—1991) — советский военный и политический деятель.
 Машков, Григорий Иванович (род. 1955) — российский дипломат.
 Машков, Иван Павлович (1867—1945) — российский и советский архитектор.
 
 Машков, Илья Иванович (1881—1944) — российский и советский художник.
 Машков, Михаил Иванович (1925—2008) — полный кавалер ордена Славы.
 Машков, Николай Васильевич (1916—1940) — Герой Советского Союза.
 Машков, Роман Спиридонович (1922—1971) — Герой Советского Союза.



Топонимы 
 улица Машкова — улица в Москве
 Машков переулок, ныне — улица Чаплыгина в Москве

См. также 
 Машковский
 Мошков

Примечания